Schelkowitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Želkovice, Gemeinde im Okres Louny
Želkovice u Libomyšle, Ortsteil von Libomyšl, Okres Beroun
Želkovice, Ortsteil von Hořiněves, Okres Hradec Králové